Нова или НОВА може да се отнася за някое от следните понятия:

 нова – форма в ж.р. ед.ч. на прилагателното „нов“;
 нова () – наименование за нова звезда;
 Нова – села в Беларус (1), Русия (2), Украйна (2);
 Нова – реки в Русия (3);
 „Нова“ – ракета-носител на САЩ (1959);
 „Нова“ (съкр. от „Нова телевизия“) – телевизионен канал в България;
 Нова – герой от вселената StarCraft и от комиксите Marvel;
 НОВА (съкр. от Народоосвободителна въстаническа армия) – обединение на партизанските сили в България (1941 – 1944);
 „НОВА“ – волейболен клуб в Самара, Русия (1993).

Хора 
 Алдо Нова (1956) – канадски рок-музикант, композитор, продуцент;
 Жуау да Нова (1460 – 1509) – португалски мореплавател;
 Хезер Нова (1967) – бермудска певица и поетеса.